Čkalovsk – città della Russia nell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Čkalovsk – località di Kaliningrad
 Čkalovsk – città del Tagikistan

Pagine correlate 

 Čkalov
 Čkalovskaja
 Čkalovskij
 Čkalovskoe